El Torneig de Los Angeles 2012, oficialment conegut com a Farmers Classic 2012, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 86a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 de juliol de 2012 al Los Angeles Tennis Center de Los Angeles, Califòrnia, Estats Units.

El tennista local Sam Querrey va guanyar aquest torneig per tercera ocasió després dels títols de 2009 i 2010.

Aquesta fou la darrera edició del torneig per traslladar-se a Bogotà.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012